Pita puede designar:

 a las pitas, plantas del género Aechmea, de la familia Bromeliaceae;
 a las pitas, plantas del género Agave, de la familia Agavaceae;
 a la pita, cordel que se confecciona con fibra de pita;
 a la pita, ave passeriforme del género Pitta, familia Pittidae;
 al PITA, siglas del Parque Científico-Tecnológico de Almería, en España;
 a la pita o pan de pita, es un tipo de pan plano de la región mediterránea oriental;
 a Pita Ten, serie animada japonesa (anime); o
 a la pita, nombre en España de un juego tradicional infantil de persecución.